Halton puede referirse a:

 Halton (Buckinghamshire), Inglaterra
 Halton (Cheshire), Inglaterra
 Municipio de Halton
 Castillo de Halton
 Halton (Gales)
 Halton (Lancashire), Inglaterra
 Halton (Northumberland)
 Halton (Yorkshire del Oeste), Inglaterra
 Halton Arp, un astrónomo estadounidense
 Municipio Regional de Halton, Ontario, Canadá